Ash Sharqiyah (Egypte), een gouvernement van Egypte
 Asj Sjarqiyah (Oman), een regio van Oman 
 Ash Sharqiyah (Saoedi-Arabië), een provincie van Saoedi-Arabië